Langtang kan syfta på:

 Langtang nationalpark – en nationalpark i nordöstra Nepal
 Langtang Himal – en bergskedja norr om Kathmandu på gränsen till Tibet i Nepal
 Langtang (köpinghuvudort i Kina, Hunan Sheng, lat 28,01, long 111,15) – en köpinghuvudort i Kina